Polansky est un patronyme porté notamment par :

 Mark Polansky (né en 1956), astronaute de nationalité américaine ;
 Peter Polansky (né en 1988), joueur de tennis canadien professionnel.